Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van maart 2009 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 27 maart 2009.

Vrouwen 03